Ахтар Хуссейн (, ) — индийский и пакистанский хоккеист (хоккей на траве), защитник. Олимпийский чемпион 1948 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1952 года.

Биография 
Ахтар Хуссейн родился 23 августа 1926 года.

Играл в хоккей на траве за Бхопал.

В 1948 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

В 1952 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции защитника, провёл 4 матча, мячей не забивал.

В 1950—1956 годах провёл за сборную Пакистана 14 матчей, забил 1 мяч.

Умер 9 ноября 1987 года.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве Пакистана
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года